Песница може бити:

 Песница, стегнута шака
 Песница (река), река у Словенији, лева притока Драве
 Песница (Кунгота), насеље У општини Кунгота, Словенија
 Општина Песница, општина у Словенији
 Песница при Марибору, насеље у општини Песница, Словенија